Duplessis ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Duplessis-Bertaux (1747–1820), französischer Zeichner, Radierer und Maler
 Joseph Siffred Duplessis (1725–1802), französischer Maler
 Louis-François Duplessis de Mornay (1663–1741), französischer Kapuziner und dritter Bischof von Québec
 Marie Duplessis (1824–1847), französische Kurtisane
 Maurice Duplessis (1890–1959), kanadischer Politiker
 Philippe Duplessis-Mornay (1549–1623), reformierter Theologe und Staatsmann

Siehe auch:
 du Plessis